Northern League 1895–96 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Darlington FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Siden sidste sæson var ligaen blevet reduceret fra ti til ni hold, eftersom North Skelton Rovers FC havde forladt ligaen og Darlington St. Augustine's FC ikke var blevet genvalgt. Til gengæld var ét nyt hold, Saltburn Swifts FC blevet valgt ind i Northern League – det havde indtil da spillet i Cleveland Amateur League. Derudover havde Howden Rangers FC skiftet navn til Howden-le-Wear FC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896